Brachyta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leon Fairmaire 1864. Brachyta ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Brachyta